Beleg van Wenen (1287)
 Beleg van Wenen (1467)
 Beleg van Wenen (1485)
 Beleg van Wenen (1490)
 Beleg van Wenen (1529)
 Beleg van Wenen (1629)
 Beleg van Wenen (1683)
 Beleg van Wenen (1704)
 Slag om Wenen (1945)